Hackfort steht für:

 Hackfort (Burg), eine Burg in der niederländischen Grafschaft Zutphen

Hackfort ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Westerholt zu Hackfort (1595–1638), Kaiserlicher Generalwachtmeister
 Dieter Hackfort (* 1951), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hackford
 Hackforth